Путя́тины — княжеский род из числа Рюриковичей, отрасль князей Друцких.

Происхождение и история рода 

Путятины также как и Бабичевы, происходят от князя Семёна Дмитриевича Друцкого. Род князей Путятиных внесён в V часть родословной книги Тверской губернии. Род  дворян Путятиных, по сведениям польских геральдиков, происходит от князя Дмитрия Юрьевича Путятина (в родословной росписи № 8, XXI колено от Рюрика) и он является родоначальником дворян Путят, графов и дворян Путятиных).

Анализ генетического материала ныне живущего князя Путятина, произведённый в XXI веке, подтвердил его принадлежность к Мономашичам. Общий по мужской линии предок Путятина и князей смоленской линии жил в последней трети XI века, то есть с большой степенью вероятности это был Мстислав Великий. 

Князь Иван Семёнович Друцкий, прозванный Путята (XVIII колено от Рюрика), в 1422 году подписал трактат Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом. В 1423 году прислан в Москву к князю Василию Дмитриевичу от Витовта с войском на помощь против татарского царя Куйдадата. Он был сторонником Свидригайла, и является родоначальником князей Путятиных.

Его бездетный сын князь Дмитрий (ум. в 1505 году), был воеводой киевским; от другого сына его, Ивана Путятича, происходит ветвь князей Путятичей, поселившаяся в Новгородских землях, ещё два сына Михаил и Василий Путятичи, стали родоначальниками князей Друцких-Горских и князей Шишевских-Толочинских (угасших). Иван Иванович Путятич имел сыновей Богдана (в крещении Дмитрия) Путятича и Никиту Путятича, переехавшего после 1505 года в Москву с шестью сыновьями.

Князь Пётр Никитич Путятич (Путятин) и племянник его, князь Семён Иванович (сын Ивана Никитича), сдались в плен литовцам под Оршей (1514 год). От князя Давыда Никитича берёт начало «младшая» ветвь собственно князей Путятиных, дошедшая до XXI столетия. От князя Матвея Никитича пошли князья Микитиничи-Головчинские.

Геральдика 
Герб князей Путятиных представляет из себя несколько изменённый польский герб Syrokomla (Сырокомля). Князьями Путятиными этот герб был взят, вероятно, по сходству фигуры герба Сырокомля с фигурой, изображенной на печати князя Ивана Путятина на документе 1423 года, представляющей из себя, как бы перевернутую фигуру герба Сырокомля.

Прошение о внесение герба князей Путятиных в ОГДР подавал тайный советник и действительный камергер князь Николай Авраамович Путятин (1744-1818).

В сентябре 1916 года генерал-майор (в дальнейшем генерал-лейтенант в отставке), начальник Царскосельского дворцового управления князь Михаил Сергеевич Путятин (1861 — 1938) по поручению десяти представителей всех ветвей рода, просил об утверждении нового герба. В предложенном проекте к старому гербу были добавлены характерные для Рюриковичей элементы, указывающие на происхождение от удельных князей — киевский герб, а также герб князей Друцких, одного происхождения с князьями Путятиными. Кроме того, предлагалось добавить три шлема с нашлемниками.

Князь Алексей Никитич Путятин — статский советник, мануфактур-коллегии прокурор (1762), член комиссии о сочинении нового уложения 1767 года пользовался польским гербом Прус I (Prus I), который не имеет ничего общего с официально утвержденным гербом князей Путятиных.

Известные представители 

 Князь Путятин Юрий Васильевич - воевода литовских войск, взят в плен под Ведрошею (14 июля 1500), отвезён в Москву и вскоре отпущен в Литву.
Князь Путятин Дмитрий Васильевич - воевода литовских войск. взят в плен под Ведрошею (14 июля 1500), отвезён в Москву, где и умер.
Князь Путятин Дмитрий Юрьевич (сын Юрия Васильевича), по сведениям польских геральдиков, родоначальник дворян Путят и графов и дворян Путятиных.
Князья: Петр Никитич и Семён Иванович  Путятины взяты в плен под Оршею (08 сентября 1514). 
Князь Путятин Григорий Васильевич - воевода у наряду под Выборгом (1553), наместник в Порхове (1570), посол в Польше (1570), наместник в Орешке (1572) и в Орле (1576).
 Князь Путятин Григорий Давыдович - воевода в Нарве и Орешке (1566—1574).
Князь Путятин Андрей-Григорий Матвеевич - воевода в зимнем походе под Колывань (1577).  
Князь Путятин Михаил Михайлович по прозванию Бык - осадный воевода в Пайде (1579) и в Пернове (1581-1582).
 Князь Путятин Иван Семёнович (ум. в 1624 году) - воевода в Уржуме (1614).
 Князь Путятин Иван Иванович — стольник патриарха Филарета (1629), московский дворянин (1636-1640), воевода в Старице (1647-1649).
Князь Путятин Григорий Дмитриевич - стольник (1658-1676).
 Князь Путятин Алексей — воевода в Саратове (1664-1666).
Князь Путятин Василий Фёдорович - московский дворянин (1679).
 Князь Путятин Иван Фёдорович — стряпчий (1659-1676), стольник (1678), воевода в Пензе (1682-1683).
 Князь Путятин Василий Дмитриевич — московский дворянин (1667-1677),  воевода в Новгороде-Великом (1683).
Князь Путятин Иван Григорьевич - стряпчий (1683), стольник (1686-1692).
Князь Путятин Григорий Никитич - стольник царицы Евдокии Фёдоровны (1686-1692), стольник (1692).
Князья Путятины: Юрий Григорьевич, Михаил и Василий Васильевичи - стряпчие (1692).
Князь Путятин Семён Васильевич - стольник (1692).
 Князь Путятин Степан Иванович — стольник (1682-1692), воевода в Томске (1693-1694).
 Иван Тимофеевич (ум. в 1752 году) — офицер, репрессированный в связи с делом Лопухиной.
 Абрам Артемьевич (ум. в 1769 году) - оренбургский губернатор и сенатор.
 Николай Абрамович (1744—1818) — его сын, известный оригинал, выстроивший виллу в Дрездене.
 Павел Арсеньевич (1837—1919) — археолог-любитель и антрополог, основатель Казанского Вышневолоцкого монастыря.
 Алексей Петрович (1844—1912) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Михаил Сергеевич (1861—1938) — генерал-майор Свиты, начальник Царскосельской резиденции.
 Сергей Михайлович (1893—1968) — его сын, второй муж великой княжны Марии Павловны, двоюродной сестры Николая II.

Примечания

Литература 
 
 Родословная роспись князей Путятиных
 
  
 Родословие князей Стародубских и происхождение князей Путятиных (по материалам синодика князей Микитиничей-Головчинских)
 AN ONLINE GOTHA

 
Княжеские роды России (Рюриковичи)
Друцкие
Шляхетские роды герба Сырокомля